A 2009-es Superbike német nagydíj volt a Superbike és a Supersport világbajnokság tizenegyedik versenye. A versenyt Brnóban rendezték szeptember 4. és szeptember 6. között.

Eredmények

Superbike

Első verseny

Második verseny

Supersport

Források 
 Superbike, 1. verseny
 Superbike, 2. verseny
 Supersport

Superbike nagydíjak
Supersport nagydíjak
Nemet
Motorversenyzés Németországban